Маланчук () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Маланчук, Валентин Ефимович (1928—1984) — украинский советский партийный и научный деятель.
 Маланчук, Владислав Александрович (род. 1949) — украинский учёный, заведующий кафедрой (с 1.02.1995 года), член — корреспондент Национальной Академии медицинских наук Украины.
 Владимир (Маланчук) (1904—1990) — экзарх Франции Украинской грекокатолической церкви.
 Маланчук, Грегор (1902—1978) — датский философ украинского происхождения.
 Маланчук, Любомир Михайлович (род. 1935) — украинский общественный деятель.
 Маланчук-Рыба, Оксана — украинский историк.
 Маланчук, Ярослав Владимирович — украинский актёр, режиссёр.